Guilherme da Silveira pode referir-se a:

 Guilherme da Silveira (Willem van der Haegen)- nobre flamengo pioneiro no povoamento dos Açores.
 Manuel Guilherme da Silveira Filho - ministro da Fazenda do Brasil (1949-1951).
 Guilherme da Silveira - sub-bairro de Bangu, cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
 Estação Guilherme da Silveira - estação ferroviária do Rio de Janeiro. 

Desambiguações de antropônimos